Штильман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Штильман, Артур Давидович (род. 1935) — советско-американский скрипач.
 Штильман, Григорий Николаевич (1875—1916) — российский юрист, криминалист, публицист.
 Штильман, Давид Семёнович (1905—1995) — советский скрипач, дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
 Штильман, Илья Нисонович (1902—1966) — советский художник-живописец и педагог.